Taoyuan (Heshan), een wijk van de Chinese stad Heshan
 Taoyuan (Shenzhen), een subdistrict in de Chinese stad Shenzhen
 Taoyuan (shì), een stadsprovincie (shì) in Taiwan
 Taoyuan (district), een stad in Taiwan en de hoofdstad van de gelijknamige stadsprovincie
 Internationale luchthaven Taiwan Taoyuan, een luchthaven bij de gelijknamige stad in Taiwan